Williams este un nume foarte răspândit în arealul de vorbire al limbii engleze, care se poate referi la

Nume de oameni 
 Williams (nume de familie), nume de familie de origine galeză, al treilea cel mai comun din Regatul Unit al Marii Britanii
 Vedeți și Listă de oameni cu numele de Williams
 "Williams", pseudonimul unui pilot de curse și agent SOE, William Grover-Williams

Locuri

Australia 

 Williams, statul 
 Shire of Williams

Statele Unite ale Americii 
Comunități
 Williams, statul 
 Williams, statul 
 Williams, comitatul Adams, statul 
 Williams, comitatul Lawrence, statul 
 Williams, statul 
 Williams, statul 
 Williams, statul 
respectiv
 Cartierul Williams, statul 
 Cartierul Williams, statul 
 Cartierul Williams, statul 
Comitate
 Vedeți Comitatul Williams (dezambiguizare)

Altele

 Pârâul Williams, statul 
 Centrul Williams, statul 
 Golful Williams, statul 

Facilități
 Phoenix-Mesa Gateway Airport, din statul Arizona, cunoscut anterior ca Williams Gateway Airport
 Williams Air Force Base, fostă bază a United States Air Forces, predecesor al Williams Gateway Airport
 Williams Tower, una dintre cele mai înalte clădiri zgârie-nori din orașul Houston, statul {{US-TX}

Educație
 Williams College, colegiu de arte liberale din Williamstown, statul , Statele Unite
 Roger Williams University, colegiu de arte liberale din statul

Alte utilizări 

 WilliamsF1, echipă de Formula One
 Clio Williams, automobilul Renault Clio Williams
 Williams PLC, fost conglomerat din Regatul Unit, care s-a despărțit în 2000, prin crearea altor două companii Chubb Security plc și Kidde plc
 The Williams Companies, companie petrolieră
 Williams International, fabricant de turbine aeriene
 Williams Syndrome, sindrom cunoscut și ca Pixieism
 Williams Coffee Pub, un lanț canadian de fast food
 Williams (gaming company), companie  de jocuri 
 Williams Electric Trains, fostă companie independentă care producea modele de trenuri (actualmente sub controlul companiei Bachmann Industries)
 Philip Morris USA versus Williams, caz judiciar rezolvat de Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite ale Americii din anul 2007 dintre Philip Morris USA și Mayola Williams
 ''Williams păr, o varietate de păr cultivat în Statele Unite, precum și numele unei băuturi alcoolice  de tip brandy

Vezi și 

 Williamsburg
 Williamson
 Williamsport
 Williamston
 Williamstown
 Williamsville
 Comitatul Williams

Nume proprii